Bílá paní může být:

 Bílá paní – nadpřirozená bytost oblečená v bílém
 Bílá paní (film) – černobílý film režiséra Zdeňka Podskalského z roku 1965
 Bílá paní (povídka) – hororová povídka českého spisovatele a humoristy Miloslava Švandrlíka
 Bílá paní (La Dame blanche) – opera Françoise-Adriena Boieldieua z roku 1825